Otto Karlsson kan syfta på:

Franz Otto Karlsson (1822–1884), svensk godsägare och riksdagsman
John Otto Karlsson (1855–1929), svensk borgmästare och riksdagsman